Embrasement (pyrotechnie)
 Embrasement généralisé éclair

 L'Embrasement, téléfilm français de Philippe Triboit (2006)
 Hunger Games : L'Embrasement